Miquel Ferrà i Juan (1885-1947), écrivain majorquin ;
Miquel Ferrà i Martorell (né en 1940), écrivain majorquin.